Skagafjörður bezeichnet

 eine Großgemeinde in Nordisland: siehe Skagafjörður (Gemeinde)
 einen Fjord in Nordisland: siehe Skagafjörður (Fjord)